Алкистис Протопсалти (, 18 октября 1954, Александрия, Египет) — греческая певица.

Биография 
Родилась в 1954 году в Александрии. В возрасте 6 лет её семья переехала в Афины из-за политических событий, которые произошли в Египте в этот период. В подростковом возрасте успешно занимается спортом. Спортивная карьера закончилась сразу после встречи в 1975 г. с композитором Димосом Мутсисом, который признал её песенный талант. Вскоре молодая певица выпустила свой первый альбом. В этом же году состоялось первое концертное выступление во Дворце спорта в Салониках.

Музыканты, сотрудничавшие с Алкистис Протопсалти: Стаматис Спанудакис, Лина Николакопулу, Стаматис Краунакис, Йоргос Даларас, Горан Брегович, Пражский симфонический оркестр, Президентский оркестр Российской Федерации.

28 августа 2015 года принесла присягу в качестве министра туризма в переходном правительстве Василики Тану-Христофилу (21 сентября 2015 года правительство прекратило своё существование).

Дискография 

 1977: Απλά τραγούδια
 1979: Γράμματα στο Μακρυγιάννη κι άλλα λαϊκά
 1980: Μανιάτικα
 1981: Άλκηστις Πρωτοψάλτη
 1984: Έξοδος κινδύνου
 1984: Προσανατολισμοί
 1985: Κυκλοφορώ κι οπλοφορώ
 1986: Πάει η αγάπη μου
 1987: Λεωφόρος
 1988: Δικαίωμα
 1989: Δύο βήματα από την άμμο
 1990: Λεωφόρος Β' 
 1991: Παραδέχτηκα
 1992: Μια μουσική παράσταση Zoom '91 — '92
 1993: Ανθρώπων έργα
 1993: Επιτυχίες
 1994: Τα πρώτα μου τραγούδια
 1995: Το τρίτο στεφάνι
 1996: Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη σε έργα του Ηλία Ανδριόπουλου
 1997: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά
 1999: Σαν ηφαίστειο που ξυπνά live
 1999: The very best of 1985 — 1997
 2000:Υδρόγειες σφαίρες
 2002: Πες μου θάλασσα
 2003: Τα παραμύθια μιας φωνής — live
 2004: Να σε βλέπω να γελάς
 2005: Live στο VOX — Δήμητρα Γαλάνη, Άλκηστις Πρωτοψάλτη
 2007: Στο ωραιότερο σημείο
 2008: 30 χρόνια δισκογραφία
 2010: Φανερά Μυστικά
 2012: Για Που Τραβάς Ελπίδα
 2014: Θέα Παραδείσου

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Певцы и певицы Греции
Министры Греции